La Esperanza (Norte de Santander) — da Colômbia
La Esperanza (Guatemala) — do departamento de Quetzaltenango
La Esperanza (Honduras) — capital do departamento de Intibucá
La Esperanza (distrito de Santa Cruz) — do Peru
La Esperanza (distrito de Trujillo) — do Peru

Desambiguações de topônimos